Кубок Польщі з футболу 2015–2016 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул здобула Легія (Варшава).

Календар 

Джерело: 90minut.pl

Попередній раунд 
Матчі відбулись 18 – 22 липня 2015.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 липня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 липня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня 2015

|}
Примітка: Клуби, що є другими в парах знялись зі змагань.

Перший раунд 
Матчі відбулись 25 – 29 липня 2015.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 липня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 липня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 липня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2015

|}

1/16 фіналу 
Матчі відбулись 11 - 13 серпня 2015.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2015

|}

1/8 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 вересня 2015

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 вересня 2015

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|22 вересня 2015

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 вересня 2015

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 вересня 2015

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі пройшли 27-28 жовтня, матчі-відповіді - 18-19 листопада, 16 грудня 2015 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі пройшли 15-16 березня, матчі-відповіді - 5-6 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі  
 Кубок Польщі на soccerway 

2015–2016 
Польща
Польща
2015 у польському спорті
2016 у польському спорті